Der Begriff Staatsgalerie bezeichnet:

 Staatsgalerie Stuttgart
 U-Bahnhof Staatsgalerie, eine Haltestelle der Stadtbahn in Stuttgart
 Staatsgalerie Neuburg
 Staatsgalerie Moderne Kunst
 Staatsgalerie Altdeutsche Meister (auch: Staatsgalerie Altdeutsche Meister)